Мухомор

 Мухомор — ядовитый гриб.
 Мухомор — персонаж мультфильма «Незнайка на Луне», бандит.
 «Мухомор» — советский сатирический журнал, выходил в Петрограде в 1922—1923 гг.